Red Light (film), Amerikaanse film uit 1949
 Red Light (televisieserie), Nederlands-Vlaamse dramaserie uit 2020